Domenico Albrici – contraltista
 Bartolomeo Albrici – compositore, polistrumentista e cantante
 Enrico Albrici – pittore del XVIII sec. che operò in ambito lombardo, soprattutto nelle province di Brescia e Bergamo
 Leonora Albrici – cantante
 Maddalena Albrici- badessa agostiniana, beata
 Vincenzo Albrici – compositore e organista